Příjmení anglického původu Pike (významy: štika; bodlo; závora) nosí více osobností:

Osoby 
 Albert Pike (1809–1891) – americký právník, voják, spisovatel, generál Konfederace
 Alf Pike (1917–2009) – kanadský hokejista
 Austin F. Pike (1819–1886) – americký senátor
 Brian Pike – britský umělec
 Bronwyn Pike (1956–) – australský politik
 Burton Pike – profesor srovnávací literatury
 Chris Pike (1961–) – velšský fotbalista
 Christopher Pike (spisovatel), pseudonym Kevin McFadden (1954–) – americký spisovatel
 Danny Pike – britský diskžokej
 Dave Pike (1938–) – americký jazzový hudebník
 Frank Pike – kanadský fotbalista
 Geoff Pike (1958–) – anglický fotbalista
 Holly Pike – kanadská politička
 James Pike (1913–1969) – americký biskup episkopální církve
 James Pike (politik) – americký kongresman
 James Shepherd Pike (1811–1882) – americký novinář
 Jay Pike – americký baseballista
 Jennifer Pike (1989–) – anglická houslistka
 Jim Pike – americký zpěvák
 John Pike (herec) (1945–) – herec
 Kenneth L. Pike (1912–2000) – americký lingvista a antropolog
 Lip Pike (1845–1893) – americký baseballista
 Magnus Pike (1908–1992) – britský vědec a popularizátor vědy
 Martin Pike (1972–) – hráč australského fotbalu
 Natalie Pike (1983–) – anglická modelka
 Otis G. Pike(1921–) – americký demokratický politik
 Patrice Pike – americká hudebnice
 Peter Pike (1937–) – britský politik, labouristický poslanec
 Rob Pike (1956) – kanadský softwarový vývojář
 Rosamund Pikeová (1979) – britská herečka
 Roy Pike – britský automobilový závodník
 Samuel Pike (1717?–1773) – anglický politik, ministr
 Thomas Pike (1906–1983) – maršál Royal Air Force
 William Pike (–1591) – katolický mučedník
 Zebulon Pike (1779–1813) – americký voják po nšmž je pojmenována Pikes Peak

Fiktivní postavy 
 Christopher Pike – fiktivní postava ze seriálu Star Trek

Související články 
 Pike

Externí odkazy